Antoine François Cosyns (1875 - ?), peintre, graveur et illustrateur belge ;
 Louis Cosyns (1952 -), homme politique français ;
 Max Cosyns (1906 - 1998), scientifique belge.
Livres illustrés par l'artiste

Honoré de Balzac, Le Père Goriot, Mornay " Collection "Les Beaux Livres", 1933